Соревнования по плаванию брассом у мужчин на дистанции 100 метров прошли на летней Универсиаде 2015 года в Кванджу прошли 4-5 июля 2015 года. В соревнованиях приняли участие 66 спортсменов.

Расписание соревнований

Рекорды

Квалификация

Полуфинал

Финал

Ссылки 
Официальные результаты (архив)

Плавание на летней Универсиаде 2015